Epichirostenotes curriei es la única especie conocida del género extinto Epichirostenotes de dinosaurio terópodo ovirraptorosauriano que vivió a finales del período Cretácico, hace 69 millones de años durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción
Epichirosteotes es aproximadamente un quinto más largo que Chirostenotes pergracilis y tiene una longitud de aproximadamente 2,50 metros. Este dinosaurio, como todas las especies de este grupo, tenía un pico similar a un loro, brazos largos que terminaban en grandes garras, dedos largos y delgados y una cresta grande que se asemejaba al casuario actual. Epichirostenotes fue probablemente estaba emplumado y era un omnívoro. Se le conoce por un esqueleto parcial muy fragmentado con un cráneo parcialmente preservado. Probablemente cazaba animales pequeños como lagartijas e insectos más grandes.

Los huesos púbicos tienen 422 milímetros de largo y tienen una curva clara hacia atrás en la base. El espécimen se contaba previamente entre los morfos robustos de Chirostenotes. Además, hay pocas diferencias identificables, también porque el material a menudo no se superpone. El isquion tiene el proceso obturador con un eje claramente más alto, esa proyección triangular en el borde frontal que sobresale más. El eje tiene una proyección prominente en forma de gancho en la base del borde frontal. Otros investigadores han observado que estas diferencias en los terópodos se encuentran dentro del rango de variación individual normal para estos elementos esqueléticos, de modo que la única base válida para la distinción de especies parece ser la edad más joven. Por lo tanto, cuestionable que haya sido renombrado.

Descubrimiento e investigación
Epichirostenotes es conocido a partir de un esqueleto incompleto hallado en 1923 en la Formación Cañón Herradura. Fue nombrado originalmente por Robert M. Sullivan, Steven E. Jasinski y Mark P.A. van Tomme en un estudio publicado en 2011, en el que también se describió a otro género de cenagnátido, Ojoraptorsaurus. La especie tipo es  Epichirostenotes curriei. Su holotipo, ROM 43250, había sido previamente asignado en 1997 por Hans-Dieter Sues a Chirostenotes pergracilis.

El nombre genérico se logra al colocarle al comienzo la forma relacionada Chirostenotes el vocablo "epí" del griego, con el significado "detrás", una referencia a los tres millones de años menos de edad en comparación con las otras especies. El nombre de la especie rinde homenaje a Philip Currie.

El holotipo, ROM 43250, se encontró en 1923 en capas de la formación Cañón Herradura de Alberta en Canadá, que presumiblemente se remonta al Campaniano superior, hace aproximadamente 72 millones de años. Consiste en un esqueleto parcial muy fragmentario con un cráneo parcial. El maxilar, el palatino, la base del cráneo, tres vértebras cervicales sueltas, dos costillas del cuello, dos vértebras dorsales separadas, una costilla, costillas del vientre, un sacro, una vértebra frontal, cuatro vértebras de la cola, pedazos de hueso iliaco, huesos púbicos, partes de la pierna y el final de una tibia. El espécimen fue descrito en 1924 por Charles Whitney Gilmore. En 1997 fue descrito nuevamente por Hans-Dieter Sues y asignado a Chirostenotes pergracilis y representaba una parte importante del material que se sabía que era de ese tipo.

Clasificación
Sus huesos se consideraron originalmente como pertenecientes a un ornitomimosaurio de la familia Ornithomimidae. No fue hasta 1997 que fueron descritos por Hans-Dieter Sues, quien demostró que en realidad pertenecen al oviraptorosauriano. Este autor decidió que pertenecían a la especie Chirostenotes pergracilis, aunque la comparación de la ROM 43250 directamente con el holotipo de esta especie, CMN 2367, fue imposible ya contiene sólo los huesos de la mano que no se preservaron en la ROM 43 250, pero fue posible la comparación con la muestra de TMP 79.20.1, en el que ambos sobrevivieron algunos huesos de la mano y algunos huesos conservados en ROM 43250, por lo tanto, si el espécimen pertenecía a esta especie, entonces su descubrimiento ampliaría significativamente el conocimiento de los paleontólogos sobre los C. pergracilis. También declaró que demanda a la información obtenida a través de la investigación en el 43250 ROM ayudó a confirmar la pertenencia de Caenagnathidae a Oviraptorosauria.>ref name=SUE97/>

La afiliación de la ROM 43250 a C. pergracilis fue cuestionada por Sullivan, Jasinski y van Tomme en 2011. Estos autores señalaron que ROM 43250 se descubrió en yacimientos más jóvenes por varios millones de años a partir de aquellos en que se descubrió el CMN 2367. Además, en su opinión, ROM 43250 no puede confirmarse como C. pergracilis sobre la base de comparaciones de la construcción de huesos preservados. Las comparaciones directamente con CMN 2367 son imposibles y en el caso del espécimen TMP 79.20.1, los autores no estaban seguros de si podría ser incluido en C. pergracilis.Señalaron que en la construcción de garras y falanges de CMN 2367 y TMP 79.20.1 hay algunas diferencias, aunque no determinaron si son suficientes para transferir TMP 79.20.1 a una especie separada. Independientemente de las similitudes en la construcción de los huesos de TMP 79.20.1 y ROM 43250, similares a las similitudes indicadas por Sues en 1997, existen diferencias significativas, que Sullivan y sus colegas consideran para justificar el reconocimiento de estos dos especímenes como pertenecientes a otras especies. El hueso isquiático de  ROM 43250 es 20-30% mayor que el de TMP 79.20.1, el isquion en TMP 79.20.1 es más corto que en la ROM 43250, A diferencia de ROM 43250, este hueso en TMP 79.20.1 se estrecha detrás del proceso del obturador, ROM 43250, la rama del obturador es grande y tiene una forma triangular y finalmente, en ROM 43250  la parte delantera proximal del isquion era un gran saliente en forma como un gancho, que no estaba en el isquion de TMP 79.20.1. Sobre la base de estas diferencias, y el hecho de que ambos especímenes están separados unos pocos millones de años, Sullivan y sus colegas reconocen que la ROM 43250 pertenecía a una especie diferente que el TMP 79.20.1 y por lo tanto probablemente a una especie diferente de C. pergracilis, los autores lo establecieron como un holotipo de una nueva especie llamada Epichirostenotes curriei que han sido colocados en el Caenagnathidae.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue un análisis de Funston & Currie en 2016, que encontró Elmisaurus dentro de Caenagnathidae..

Referencias 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Oviraptorosauria